A Fiji Pro de 2015 foi um evento da Association of Surfing Professionals para a ASP World Tour de 2015.

A competição disputou-se de 7 a 19 de junho em Namotu, (Tavarua, Fiji) e concorreram 36 surfistas.

O tornamento foi ganhado por Owen Wright (AUS), que venceu Julian Wilson (AUS) na final, tornando-se o primeiro surfista a pontuar 20.00 pontos (o máximo possivel) em duas baterias num único evento da ASP World Tour.

1.ª Ronda

2.ª Ronda

3.ª Ronda

4.ª Ronda

5.ª Ronda

Quartos de final

Meia final

Final

World Surf League de 2015
Fiji Pro
2015 nas Fiji